Kamalpur – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu
 Kamalpur – miejscowość w Pakistanie